Open GDF Suez 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 18-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 8 по 14 февраля 2010 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Дементьева выигрывает 1й титул в сезоне и 15й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Шафаржова уступает 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ивета Бенешова выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Open GDF Suez

 WTA Тур 2010

 Премьер серия WTA

 BNP Paribas Masters 2010

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Февраль 2010 года
2010